Karodia peut faire référence à : 
 Farida Karodia (née en 1942), romancière sud-africaine.
 Nazira Karodia, chimiste sud-africaine naturalisée britannique.